Il doppio del torneo di tennis Hansol Korea Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung che hanno battuto in finale Jill Craybas e Natalie Grandin 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Gisela Dulko /  María Vento-Kabchi (primo turno)
 Lisa McShea /  Bryanne Stewart (primo turno)

 Laura Granville /  Abigail Spears (semifinali)
 Marion Bartoli /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2005